Morelia bezeichnet:

 Morelia, die Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Michoacán
 Municipio Morelia, eine Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaates Michoacán
 Morelia (Altamirano), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Morelia (Amatán), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Morelia (Coapilla), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Morelia (Las Margaritas), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Morelia (Sonora), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Sonora
 Morelia (Kolumbien), eine Gemeinde im kolumbianischen Bundesstaat Caquetá
 eine Gattung innerhalb der Familie der Pythons, die Rautenpythons
 eine Gattung innerhalb der Rötegewächse, Morelia (Pflanzengattung)